Хе́лмия́рви (Хелми-ярви, Хельми-ярви; ) — озеро на территории Сортавальского городского и Кааламского сельского поселений Сортавальского района Республики Карелия.

Общие сведения 
Площадь озера — 0,6 км². Располагается на высоте 67,8 метров над уровнем моря.

Форма озера лопастная. Берега возвышенные, скалистые. Полуостров Кархуниеми () разделяет озеро практически пополам, оставляя узкий пролив.

Из северо-западной часть озера вытекает ручей Лохиоя, впадающий в реку Тохмайоки.

В озере расположены шесть небольших остров без названия.

Населённые пункты воле озера отсутствуют. Ближайший — село Хелюля — расположен в 1 км к югу от озера.

Название озера переводится с финского языка как «жемчужное озеро».

Код объекта в государственном водном реестре — 01040300211102000013223.

См. также 
 Озёра Карелии

Панорама

Примечания 

Бассейн Тохмайоки
Озёра Сортавальского района